Квинт Клелий Сикул може да се отнася за:

 Квинт Клелий Сикул (консул) – консул от 498 пр.н.е.
 Квинт Клелий Сикул (цензор) – цензор 378 и консул от 372 пр.н.е.